Mitologija
 Psiha (mitologija), Erosova ljubavnica i supruga, grčka božica.

Psihologija
 Psiha (psihologija), psihološki pojam za cjelinu svjesno-nesvjesnih sadržaja.